Rind steht für:

 Hausrind, die domestizierte Form des eurasischen Auerochsen
 Rinder, eine Gattungsgruppe der Hornträger (Bovidae), insbesondere
 Eigentliche Rinder
 Rindfleisch, das Fleisch vom Hausrind
 Rind (nordische Mythologie), eine Königstochter der nordischen Mythologie
 in der Schweiz und Baden-Württemberg im Speziellen das weibliche Hausrind, das nicht mehr Kalb und noch keine Kuh ist, auch Färse genannt

Rind ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Rind (* 1939), deutscher Politiker (FDP)
 Johann Christian Rind (1726–1797), deutscher Kaufmann und Wohltäter
 Katharina Rind (1904–1989), deutsche Fabrikantin
 Michael Rind (* 1959), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Stephan Rind (* 1967), deutscher Manager

RIND als Abkürzung steht für:

 Reversibles ischämisches neurologisches Defizit, siehe Schlaganfall #Schlaganfallformen – Minderdurchblutung oder Blutung

Siehe auch:

 Rindt (Begriffsklärung: Familienname)
 Rint (Begriffsklärung: Familienname)
 Rhind (Begriffsklärung: Familienname), und Papyrus Rhind
 Rhynd
 Rynd

RIND